"Ready for Love" é uma música feita pelo grupo alemão Cascada. A música aparece no álbum Everytime We Touch.

Faixas e formatos 
EP Alemão
 Ready For Love [Club Mix] (4:54)
 One More Night [Club Mix] (5:32)
 Love Again [Club Mix] (5:29)

'Download Single (versão Sueca')
 Ready For Love (Radio Edit) (3:25)
 Ready For Love (Klubbingman Remix Edit) (3:47)
 Ready For Love (Italobrothers New Vox Remix Edit) (3:31)
 Ready For Love (Club Mix) (4:54)
 Ready For Love (Klubbingman Remix) (6:23)

Todos os remixes 
 Ready For Love (Club Mix) (4:54)
 Ready For Love (Italobrothers New Vox Remix) (3:47)
 Ready For Love (Italobrothers New Vox Remix Edit) (3:31)
 Ready For Love (Radio edit) (3:25)
 Ready For Love (Klubbingman Remix) (6:23)
 Ready For Love (Klubbingman Remix Edit)

Singles de 2006
Canções gravadas por Cascada